Валмиерский район () — бывший административный район на севере Латвии в области Видземе. Граничил с Лимбажским, Цесисским и Валкским районами Латвии, а также с Эстонией.

История 
11 ноября 1959 года к Валмиерскому району был присоединён Руиенский район.

Валмиерский район был упразднён в результате реформы 2009 года.

Население

Известные люди

В районе родились 
 Рихард Зариньш (1869—1939) — художник, график, популяризатор латышского народного искусства.
 Янис Эндзелинс (1873—1961) — языковед, доктор филологических наук, исследователь балтийских языков.
 Янис Асарс (1877—1908) — литературный и художественный критик, публицист.
 Харий Лиепиньш (1927—1998) — актёр театра и кино, народный артист СССР.
 Улдис Жагата (1928—2015) — артист балета, народный артист СССР.

Примечания 

Районы, образованные в 1949 году
Районы, упразднённые в 2009 году
Районы Латвии